Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 — 62-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 1 травня по 17 травня 1998 року в швейцарських містах Цюрих та Базель.

Кваліфікація 

Підсумкова таблиця

Арени чемпіонату

Команди-учасниці

Формат чемпіонату 
Турнір складався з трьох етапів, попереднього, на якому в чотирьох групах збірні виявили по дві збірні, які продовжили боротьбу на другому етапі у двох групах. Збірні що займали перші два місця у групі, виходили до плей-оф і розігрували медалі чемпіонату. Також проводився турнір за 9 - 12 місця.

Попередній раунд

Група А 

Підсумкова таблиця

Група В 

Підсумкова таблиця

Група С 

Підсумкова таблиця

Група D 

Підсумкова таблиця

Турнір за 9 - 12 місця Група G 

Підсумкова таблиця

Другий раунд

Група Е 

Підсумкова таблиця

Група F 

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Фінал

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Підсумкова таблиця чемпіонату

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Арі Суландер
 Захисник  Франтішек Кучера
 Нападник  Петер Форсберг

Найкращі гравці за версією журналістів:

 Воротар  Томмі Сало
 Захисники  Єре Каралахті —  Франтішек Кучера
 Нападники  Петер Форсберг —  Матс Сундін —  Вілле Пельтонен

Див. також 
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 (група В)
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 (група С)
 Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1998 (група D)

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів  
 Архів 

1998 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Травень 1998
Спортивні змагання у Цюриху
Спорт Базеля